Progress (hop), een hopvariëteit
Progress (Pennsylvania), een plaats in de VS
Progress (plaats), een Russische plaats in de oblast Amoer
Progress (ruimtevaartuig), een Russisch ruimtevaartuig
Progress (Trace), een promotiesingle van Trace
Progress 1, een onbemand Russisch ruimtevrachtschip
Progress 4GL, een programmeertaal
Progress Quest, een computerspel voor Windows
Progress Software, een Amerikaans softwarebedrijf

Motorfietsmerken:
Progress (Berlijn) 
Progress (Coventry) 
Progress (Italië) 
Progress (Stadelhofen)
Zie ook: Strolch, met de modellen Progress Anglian, Briton en Brittannia